Ишково — название нескольких населённых пунктов:
 Ишково — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Ишково — село в Ивантеевском районе Саратовской области.